Mužská dvouhra Gijón Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do singlové soutěže gijónského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet čtyři hráčů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, když organizátoři získali během července 2022 jednoletou licenci po zrušení podzimních turnajů v Číně kvůli proticovidovým omezením.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal nenasazeného Američana Sebastiana Kordu po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal po triumfech v Marseille, Dubaji a Bělehradě čtvrté turnajové vítězství, které představovalo jeho dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Gijón Open
ATP Tour 2022
Tenis ve Španělsku v roce 2022